Йостен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Йостен, Йозеф — немецкий писатель.
 Йостен, Вернер (1885—1963) — немецкий композитор.
 Йостен, Генрих (1893—1948) — Немецкий оберштурмфюрер СС.
 Йостен, Гюнтер (1921—2004) — немецкий летчик-истребитель.
 Йостен, Патрик (род. 1996) — нидерландский футболист, играющий на позиции вингера.